Rescue signifie « sauvetage » en anglais.

Bande dessinée 
Rescue est le nom de code Pepper Potts dans Iron Man.

Jeux vidéo 
Rescue est un jeu vidéo d'arcade sorti en 1982.
Rescue est un jeu vidéo sur ZX Spectrum sorti en 1987.
Rescue: The Embassy Mission est un jeu vidéo sorti en 1989.

Musique 
Rescue est un album de Sanjay Mishra sorti en 2000.
The Rescue est un album d'Explosions in the Sky sorti en 2005.
Rescue est un album de Silverstein sorti en 2011.

Télévision et cinéma 
The Rescue est un épisode de Doctor Who sorti en 1965.
Rescue est une série documentaire d'ITV sortie en 1990.
The Rescue est un film sorti en 2020.
Homonymie de titre